Ата́ра — (, ) — село . Расположено к северо-западу от райцентра Очамчира в равнинной полосе на левом берегу реки Кодор. До начала XX века территория села была гораздо обширней, на севере примыкая к Кодорскому хребту. После геноцида армянского населения в Османской Империи в 1915 году, группа амшенских армян оседает на незаселённых северных землях села Атара. Армянское поселение выделяется в отдельную сельскую общину под названием Атара-Армянская. По аналогии старое абхазское село Атара начинают именовать Атара-Абхазская. Это название в советское время официально закрепляется за селом и используется вплоть до 1948 года. В настоящее время форма Атара-Абхазская также является широко распространённой. В административном отношении село представляет собой административный центр Атарской сельской администрации (), в прошлом Атарский сельсовет.

Границы 
На севере Атара граничит с селом Атара-Армянская; на востоке — с Кутолом; на юге — с сёлами Аракич и Адзюбжа; на западе — c Гульрипшским районом по реке Кодор.

Население 
Население Атарского сельсовета по данным переписи 1989 года составляло 1080 человек, по данным переписи 2011 года население сельской администрации Атара составило 665 человек, в основном абхазы.

В XIX веке Атара входила в состав Адзюбжинской сельской общины. По данным переписи населения 1886 года в селении Атара проживало православных христиан — 424 человека, мусульман-суннитов — 51 человек. По сословному делению в Атаре имелось 3 князя, 7 дворян и 465 крестьян. Представителей православного духовенства и «городских» сословий в Атаре не проживало.

В советское время доля грузинского населения села Атара всегда была довольно высокой, однако грузины, приезжавшие в село, довольно быстро ассимилировались в абхазской этнической среде.

Историческое деление 
Село Атара исторически подразделяется на 5 посёлков ():
 Андыгулоу (собственно Атара)
 Атара-Аху
 Атарба Ихуста
 Набжоу
 Нахурзоу

Интересное 
Большинство дворов в Атаре принадлежит местному крестьянскому роду Квициния (Куцниа) — по некоторым данным, самой крупной из абхазских фамилий.

Известные уроженцы 
 Акусба, Шамиль Раджеевич
 Квициниа, Леварса Бидович
 Ахуба, Джума Виссарионович
 Чанба, Самсон Яковлевич

Примечания

Литература 
 
 Кәарҷиа В. Е. Аҧсны атопонимика. — Аҟәа: 2002. — 686 д.

Населённые пункты Абхазии